Határárok kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Orci-patak, vattendrag, Somogy, 
 Hársas-berki-patak, vattendrag, Somogy, 
 Bakónaki-patak, vattendrag, Zala, 

Robotskapade Ungernförgreningar